Jerboa peut faire référence à :
 le jerboa, ancien nom de la gerboise ;
 , musicien belge ;
 le , sport-prototype ;
 , espèce d'amphibiens.